Худ Ривер има више значења:
 Округ Худ Ривер (Орегон)
 Худ Ривер (Орегон)